Мамышев — фамилия.

Известные носители:
 Мамышев, Всеволод Николаевич (1823—1891) — издатель «Русской патриотической библиотеки».
 Мамышев-Монро, Владислав Юрьевич (1969—2013) — российский художник.